Korieniewka, Karaniouka, Koreniwka – nazwa toponimów na Białorusi, w Rosji i na Ukrainie

Białoruś 

 Karaniouka – wieś w rejonie chojnickim obwodu homelskiego
 Karaniouka – osiedle w rejonie homelskim obwodu homelskiego
 Karaniouka – mijanka i przystanek kolejowy w ww. miejscowości

Rosja 

 Korieniewka – wieś w rejonie miedwieńskim obwodu kurskiego
 Korieniewka – chutor w rejonie fatieżskim obwodu kurskiego
 Korieniewka – wieś w obwodzie tulskim

Ukraina 

 Koreniwka – wieś w obwodzie sumskim
 Koreniwka – wieś w obwodzie żytomierskim